Gröttrup ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Gröttrup (1916–1981), deutscher Ingenieur sowie Raumfahrt- und Computerpionier
 Marcus Gröttrup (1964–2022), deutscher Immunologe und Hochschullehrer